Le Slalom femmes des Jeux olympiques d'hiver de 2022 a lieu le   sur le domaine de Xiaohaituo situé dans le district de Yanqing, en Chine.  

Petra Vlhová apporte à la Slovaquie son premier podium et sa première médaille d'or en ski alpin en se montrant supérieure à ses rivales sur le deuxième tracé, après avoir réalisé le huitième temps de la première manche. Au total des deux parcours, elle devance d'un souffle Katharina Liensberger (8/100e de seconde) et Wendy Holdener (12/100e).

Le podium échappe aux quatre premières de la première manche: Lena Dürr, meilleur temps, finit à la quatrième place à 19/100e, Michelle Gisin seulement sixième, Sara Hector est éliminée et Andreja Slokar cinquième à 22 centièmes. Comme en slalom géant, Mikaela Shiffrin sort après seulement quelques portes dans la manche initiale.

Médaillées

Résultats

Notes et références

Liens externes 

Slalom femmes